Des vents contraires, roman d'Olivier Adam, publié en 2009
Des vents contraires est un film français réalisé par Jalil Lespert, sorti en 2011, adapté du roman précédent